Borkow ist
 der Name der Gemeinde Borkow in Mecklenburg-Vorpommern

und

 der deutsche Name dreier Orte in Polen:
 Borek (Deszczno) in der Woiwodschaft Lebus (Borkow, Kreis Landsberg/Warthe)
 Borkowo Lęborskie in der Woiwodschaft Pommern (Borkow, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Borkowo (Malechowo) in der Woiwodschaft Westpommern (Borkow, Kreis Schlawe/Pommern)
Siehe auch:
 Borghoff